— тип мешковатых носков, которые носят японские школьницы и представительницы субкультуры когяру. В последнее время такие носки стали популярными и среди американских подростков и студенток, увлекающихся японскими аниме и мангой. Бывают разными по виду, отличаясь узором петель. Самые популярные стили — традиционная резинка 2 × 2 (на картинке) и трубчатые чулки по бёдра, которые носят спущенными на уровень лодыжек.

Такие носки стали популярны в рамках моды на пухлые лодыжки, а также по причине резкого отклонения от строгого дресс-кода японской школьной формы. Также эти носки являются одним из атрибутов субкультурных модных течений когяру и Fairy kei.

См. также 
 Дзэттай-рёики

Примечания

Ссылки 

Чулочно-носочные изделия
Мода в Японии
Японская одежда
Культура Японии
Мода XX века
Мода XXI века
Женское нательное бельё